Rolf Thiele (coureur) - Duits motorcoureur
 Rolf Thiele (regisseur) - Duits regisseur en scenarioschrijver
 Rolf Thiele (ingenieur) (1935-2019) - docent aan de TH Leipzig